

Михалево — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Михалево — присілок, Грязовецький район, Вологодська область

ru:Михалево